Соревнования четырёхместных экипажей в бобслее на зимних Олимпийских играх 1976 года прошли 13 и 14 февраля на санно-бобслейной трассе в Игльсе. В состязаниях приняла участие 21 команда из 12 стран, победитель определялся на основании четырёх заездов.

Победу с запасом в 0,46 секунды одержал дебютант Олимпийских игр, представитель Восточной Германии Майнхард Немер. Вслед за ним расположился опытный швейцарец Эрих Шерер, многократный призёр и победитель чемпионатов мира. Третье место занял западногерманский экипаж пилота Вольфганга Циммерера, олимпийского чемпиона Саппоро в двойках.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Bobsleigh at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Four   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1976